Stalagmochaetia är ett släkte av svampar. Stalagmochaetia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stalagmochaetia